Totschnig ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Totschnig (* 1954), österreichische Skirennläuferin
 Georg Totschnig (* 1971), österreichischer Radrennfahrer
 Harald Totschnig (* 1974), österreichischer Radrennfahrer
 Norbert Totschnig (* 1974), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Pia Totschnig (* 2000), österreichische Triathletin
 Sigrid Totschnig (* 1960), österreichische Skirennläuferin